Оле́г Григо́рьевич Митя́ев () — советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актёр. Член Союза писателей России. Народный артист Российской Федерации (2009). Художественный руководитель Киноконцертного зала «Эльдар» (с марта 2021 года). Автор и первый исполнитель песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (1978).

Биография

Ранние годы 
Олег Митяев родился в семье рабочего Челябинского трубопрокатного завода уроженца Курской губернии Григория Степановича Митяева (1927—1982) и мордовки Лидии Яковлевны (1925—2007), которая была домохозяйкой. Был вторым ребёнком в семье; старший брат — Вячеслав Григорьевич Митяев.
С 1963 года учился в школах № 59 (начальная), 55, 68 города Челябинска. В 1971 году поступил и в 1975 году окончил Челябинский монтажный техникум по специальности «монтаж электрооборудования промпредприятий». С 1975 по 1977 год служил на флоте.

В 1977 году поступил и в 1981 году окончил  Челябинский институт физической культуры по специальности «тренер по плаванию» . С 1981 по 1985 год работал преподавателем в данном институте и заведующим клубом в пансионате «Сосновая горка» под Челябинском. В 1985 году приглашён на работу в Челябинскую филармонию в качестве артиста. С 1986 по 1991 год учился в ГИТИСе.

Карьера 
Песни пишет с 1978 года. Начал выступать в составе дуэта вместе с Петром Старцевым.
В 1987 году познакомился с гитаристом и аранжировщиком Константином Тарасовым, совместно с которым записал несколько пластинок и шесть CD-дисков. С 1998 года выступает и записывается с музыкантом-мультиинструменталистом Леонидом Марголиным, в 2006 году к коллективу присоединился гитарист Родион Марченко. Митяев успешно гастролировал по всей России и во многих городах Германии, Италии, Франции, Израиля, ЮАР.

Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с которой Митяев стал лауреатом Ильменского фестиваля (1978), является своеобразным гимном бардовского движения. Широкую популярность получили его песни «В осеннем парке», «Француженка», «Давай с тобой поговорим», «Сестра милосердия» «Авиатор», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди! Скоро лето», «Лето — это маленькая жизнь», «Соседка» (в исполнении М. Шуфутинского) и др. Участвовал в проекте «Песни нашего века». Снялся в нескольких художественных и документальных фильмах.

Лауреат премии Фонда русской поэзии «Петрополь» (2001, за книгу «Непраздничные вещи»), национальной премии «Овация» (2001, 2008), премии «Золотой Остап» (2003), Царскосельской художественной премии (2003, совместно с Л. Марголиным; 2009, совместно с Д. Тухмановым, В. Смеховым, М. Есипенко, В. Петровским).

Общественная деятельность 
В 2000 году по инициативе Олега Митяева создан благотворительный фонд для поддержки проектов в области культуры, а в 2012 году — Ассоциация «Всё настоящее — детям».

Фонд организует следующие крупные проекты:
 Ильменский фестиваль,
 Народная премия «Светлое прошлое»,
 Международная ассоциация «Всё настоящее — детям»,
 Детская студия Олега Митяева «Светлое будущее» (г. Челябинск),
 Молодёжная программа «Открытия».
 Детский авторский фестиваль бардовской песни «Слушай и скажи»

Фонд занимается также помощью другим культурно-социальным проектам:
 детскому городскому фестивалю авторской песни «Поющие дворы»,
 программе «Барды — детям» (концерты для воспитанников детских домов и детей-инвалидов),
 Второму фестивалю гитарной музыки имени Ивана Кузнецова,
 Первому городскому открытому фестивалю авторской песни «Челябинск — Ильмень».
Фонд финансирует, софинансирует и оказывает помощь в организации издания аудио-, видеозаписей и книг различных авторов и исполнителей (Анатолий Киреев, ансамбль «Ариэль», Лев Рахлис и др.). Фонд участвовал в Национальной общественной премии в области авторской песни «Благодарность» г. Москва (совместно с Фондом Юрия Визбора и Московским городским центром авторской песни).

Личная жизнь 
 Третья жена — Марина Есипенко (род. 1965), народная артистка России, актриса театра имени Е. Вахтангова. Общая дочь — Дарья (род. 2000).
 Дети от предыдущих браков:
 Сергей (род. 1980),
 Филипп (род. 1984; сменил фамилию на Август) — лидер группы СтимфониЯ,
 Савва (род. 1998)

Работы

Песни 

{| class="wikitable sortable"
|class="bright" align="center"|Год написания
|class="bright" align="center"|Название
|class="bright" align="center"|1-я строка
|class="bright" align="center"|Примечания
|-
|1978
|Как здорово
|Изгиб гитары жёлтой ты обнимешь нежно…
|Первая и наиболее известная песня автора
|-
|1982
|В осеннем парке
|В осеннем парке городском…
|—
|-
|1983
|Фрагмент
|Тронется, ещё чуть-чуть — и поезд тронется…
|—
|-
|1986
|За Полярным кругом
|За Полярным кругом снег — белый-белый…
|—
|-
|1986
|Мой отец
|Мой отец алкоголиком не был…
|—
|-
|1987
|Давай с тобой поговорим
|Давай с тобой поговорим…
|—
|-
|1987
|Соседка
|Снова гость к моей соседке…
|Также известна в исполнении Михаила Шуфутинского. В 1993 году Тиграном Кеосаяном был снят клип.
|-
|1990
|Француженка
|Неровность вычурная крыш…|—
|-
|1995
|Лето — это маленькая жизнь
|Посмотри, в каком красивом доме ты живёшь…|—
|-
|1997
|Крепитесь, люди — скоро лето!
|Я уже заскучал по столице…
|—
|-
|2000
|Жизнь замечательных людей
|Жизнь замечательных людей…
|—
|-
|2006
|Пройдёт зима
|Когда всю ночь спокойно и бесшумно…|—
|-
|}

 Дискография 
(Официальные CD-издания)

Авторские диски
 1990 — Автор и исполнитель Олег Митяев и гитарист Константин Тарасов. «Давай с тобой поговорим» // Becar records, RR-225013-2. В 2017 г. Ультра Продакшн выпустила компиляцию этого диска на двух винилах.
 1993 — Oleg Mitjaev und Konstantin Tarasov. «Lieder und Poesie» // Krasnyj Klin Music Records, KK 019305.01 1 (из 18 песен 9 записано повторно) 1994 — Автор и исполнитель Олег Митяев и гитарист Константин Тарасов. «Светлое прошлое» // Becar records, BC-225008-2 (германский тираж), RR 225081-2 (считается альбомом, при этом 7 песен издаются впервые, 10 — повторно). В 2016 г. Ультра Продакшн выпустила этот диск на двух винилах
 1996 — Олег Митяев и Константин Тарасов. «Лето — это маленькая жизнь» // Becar records, RR 225064-2
 1998 / 2007 — Олег Митяев. «Крепитесь, люди, скоро лето!» // Familia Pablishing, FE-225101-2 / Мистерия звука, MZ 386-2
 2002 — Олег Митяев. «Небесный калькулятор, или Жизнь замечательных людей» // Мистерия звука, MZ 092-2
 2005 — Олег Митяев. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Четверть века спустя» // Квадро-Диск, EXL 05-197 (перезаписанный заново с другими аранжировками альбом «Давай с тобой поговорим» с несколько иной последовательностью номеров и двумя новыми песнями)
 2005 — Олег Митяев. «Запах снега» // Мистерия звука, MZ 304-2/9
 2008 — Олег Митяев. «Романтики больше не будет» // Мистерия звука, MZ 441-9/B (CD MZ 441-2/9 + DVD)
 2011 — Олег Митяев. «Позабытое чувство» // Мистерия звука, MZ 506-9/DG (CD MZ 506-2/9 + DVD)
 2015 — Олег Митяев. «Просыпаясь, улыбаться…» (включены пять песен, ранее изданные: Просыпаясь, улыбаться… ; Друг мой; Герой Кузбасса; Территория — на сборнике «Самое-самое» и Волгари — на одноимённом корпоративном сборнике) // (Выходных данных нет)
 2018 — Олег Митяев. «Никому не хватает любви» (включены три ранее записанные в исполнении других артистов песни /Уж ёлки на кострах, Пятый легион, Домой/ и одна — ранее издававшаяся песня в авторском исполнении /Аннушка/) // (Выходных данных нет)

Песни других авторов
 1992 — «Теперь толкуют о деньгах» (песни Юрия Визбора). Исполняют Олег Митяев и Константин Тарасов // Becar records, RR-225014-2
 2002 — «Ни страны, ни погоста…» // Мистерия звука, MZ 091-2 (На стихи Иосифа Бродского песни Леонида Марголина поёт Олег Митяев)
 2009 — «Да здравствуют музы!» Литературно-музыкальное признание // Мистерия звука, MZ 442-9/DG (CD MZ 442-2/9 + DVD) (идея проекта Олега Митяева, стихи Александра Пушкина, музыка Давида Тухманова. Олег Митяев исполняет 3 песни и ещё в двух участвует среди других исполнителей)
 2017 — «НезабываемоЁ» (сборник песен разных авторов. Выходных данных нет)

Авторские сборники, концертные записи и компиляции
 1994 / 1996 — Oleg Mitjaev & Konstantin Tarasov. «A Letter From Africa» / Олег Митяев и Константин Тарасов. «Письмо из Африки» // JNS Musiek, JNSD 0008 / Becar records, RR-225038-2 (концертная запись: из 19 номеров 8 песен Олега Митяева, одна из которых издана на CD впервые, 7 — повторно; 11 песен — других авторов или народные)
 1999 — Олег Митяев. Лучшие песни // Familia Pablishing, FE-225110-2 (сборник с одной новой песней)
 2000 — Олег Митяев. Нелучшие песни // Familia Pablishing, FE-225202-2 (сборник с двумя новыми песнями)
 2003 — Олег Митяев. Концерт в Кремле // Мистерия Звука, MZ 095/1/2-2 (2 CD)
 2007 — Олег Митяев в гостях у Эльдара Рязанова. Живой концерт // Мистерия звука, MZ 414-2/9-1,2 (2 CD, 7 песен записаны впервые)
 2008 — «Новая коллекция». Лучшие песни Олега Митяева // Монолит, MT 715391-857-1 (сборник)
 2010 — Российские барды. Том 14: Олег Митяев // Moroz Records, MR 10014 CD (сборник)
 2013 — Олег Митяев. «Волгари» (сборник с одной новой песней, выходных данных нет)
 2014 — Олег Митяев. «Самое-самое» (2 CD, сборник с четырьмя новыми песнями, выходных данных нет)
 2016 — «Trennung». Oleg Mityaev in Begleitung von Konstantin Tarasov (gitarre).  / Разлука. Концерт в Мюнстере (Германия), 1993 год / (сборник: из 14 номеров 2 ранее издававшиеся песни Олега Митяева, остальные — других авторов или народные. Выходных данных нет)
 2018 — Олег Митяев. «Опять мне снится старый двор» (сборник с одной новой песней)
 2019 — Олег Митяев. (сборник, 22 ранее издававшиеся песни)
 2020 — Олег Митяев. «Спокойно и просто» (В сопровождении Челябинского симфонического оркестра п/у Алика Абдурахманова. Сборник с одной новой песней. Выходных данных нет)

Митяевские песни
Митяевские песни — юбилейные (2006 г. — Кремль, 2011 г. — Театр Эстрады, 2016 г. — Крокус Сити Холл) сборники песен Олега Митяева в исполнении других артистов.
 2006 — Митяевские песни // Мистерия звука, MZ-318-2 (Разные исполнители. Сам О. Митяев исполняет две песни)
 2006 — Митяевские песни. Часть II // Мистерия звука, MZ 342-2 (Разные исполнители. Сам О. Митяев исполняет 1 песню)
 2011 — Митяевские песни. Часть III // Мистерия звука, MZ 497-2 (Разные исполнители. О. Митяев исполняет 1 песню сам и одну — совместно.)
 2016 — Митяевские песни. Часть IV (Разные исполнители. О. Митяев представлен только совместным исполнением)
В 2016 году CD «Митяевские песни», I—IV части переизданы в одной коробке (отпечатаны компанией Recordsman, № 1409 — 1-4) в несколько ином оформлении. В том же году «Ультра Продакшн» выпустила «Митяевские песни, 1 — 4» на виниле с отличным от CD содержанием.

Библиография 
 Давай с тобой поговорим. Песни Олега Митяева: Для голоса с букв.-цифр. обозначением сопровожд. / Предисл. авт. — М.: Текмахом, 1992. — 72 с. ISBN 5-8496-0002-7
 Песни Олега Митяева про войну, про жизнь и про любовь / Авторский сборник. — М.: ИЦ «Вагант», 1995. — 64 с., 1000 экз. (серия «Библиотека журнала „Вагант“», вып. 34-35). Учредитель — ГКЦМ «Дом Высоцкого»©. ISBN/ISSN не указаны
 Песни. — М.: Издательский дом Евгения Федорова, 1995. — 60 с. ISBN 5-7139-48-7
 Песни. — М.: «Черси-Издат», 2000. — 224 с. ISBN 5-88759-075-0
 Непраздничные вещи. Сб. песен : Для голоса с букв.-цифр. обозначением сопровожд. — СПб.: Фонд рус. поэзии, 2000. — 157 с. ISBN 5-89108-059-1
 Травник: Книга песен. — СПб.: Фамилия Паблишинг, 2001. — 141 с. ISBN 5-89108-065-6
 Светлое прошлое: стихи и песни с нотным приложением. — М.: Локид-Пресс, 2001. — 427 с. (серия «Соло XX века»). ISBN 5-320-00433-8
 Вечная история: стихи и песни с нотным приложением. — М.: Изд-во «АиФ Принт», 2003. — 383 с. — (Серия «Золотая коллекция АиФа»). ISBN 5-94736-052-7
 Давай с тобой поговорим: Стихи, песни. — М.: Эксмо, 2004. — 384 с. ISBN 5-699-05362-X (ВБ); 5-699-05396-4 (ПИ)
 Лето — это маленькая жизнь: стихи и песни. — М.: Эксмо, 2004. — 349 с. ISBN 5-699-06688-8
 Песни. Книга вторая. — М.: «Бератор», 2005. — 271 с. ISBN 5-9531-0064-7
 Небесный калькулятор. — М.: Эксмо, 2009. — 301 с. ISBN 978-5-699-34407-9
 Одинаковые сны. — М.: «Жук», 2009. — 232 с. ISBN 978-5-903305-23-0
 Стихи о любви. — М.: ЭКСМО, 2009. — 240 с. ISBN 978-5-699-37779-4
 По прожилкам лиственной руки. — М.: Эксмо, 2010. — 445 с. ISBN 978-5-699-39209-4
 Песни. Книга 3 / Ред. О. Гилева, Э. Кулагина. — Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. — 351 с. ISBN 978-5-905763-13-7
 Oleg Mityaev. Stille lern ich von den Wolken. Lieder; Russisch und Deutsch (Олег Митяев. Я учусь у облаков. Песни. На русском и немецком языках) / I. Schajmardanov, illustr. (И. Шаймарданов, иллюстрации). — Ludwigsburg: Pop-Verlag, 2013. — 133 s. ISBN 978-3-86356-064-5
 На порог души: стихи и песни / Сост. П. Крючков, худож. оформл. А. Коротич. — 2016. (ISBN не указан)
 Книга встреч и дорог: Папины рецепты от Саввы Митяева / Худож. оформл. В. Чекашов — М., 2017 (Издательство и ISBN не указаны)
 Песни. В 3-х кн. / Фото С. Васильев, И. Гайдай, А. Гольянов др.; худож. В. Макеев. — 2018 Издательство не указано. Штрих-код / ISBN(?) 978-5-9500-8484-3

Фильмография 

Участие в фильмах

 1987 — «Два часа с бардами» (ТВ, худ.-док., реж. А.Стефанович)
 1988 — «Игра с неизвестным» (док., реж. П.Солдатенков)
 1990 — «Сафари № 6» (худ., реж. А.Аболс)
 1991 — «Убийца» (худ., реж. С.Мартьянов)
 2007 — «Монологи на фоне красного кирпича, или Двадцать лет спустя» (док., реж. П.Солдатенков)
 2007 — «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» (ТВ, худ., реж. Э.Рязанов)
 2011 — «В сетях одиночества» (док., реж. К.Смилга)
 2016 — «Непобедимые» (ТВ, док., реж. И.Рябинина)
 2017 — «Олег Митяев: "Живут такие люди"» (док., реж. О.Кисленко)
 2021 — «Родные» (худ., реж. И.Аксенов)
 2021 — Сваты 7 — камео

Песни в кино и сериалах

 1998 — «Крутые. Смертельное шоу» /«Давай с тобой поговорим»/
 2001 — «Курортный роман» (сериал) /«Как здорово»/
 2004 — «Одинокое небо» (мини-сериал)
 2006 — «Короткое дыхание» (мини-сериал)
 2007 — «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя» (ТВ, худ.)
 2010 — «Бегство от смерти. Маргарита Володина» (д/ф) /«Француженка»/
 2012 — «Случайные знакомые»
 2020 — «Папик 2» (сериал) /«Заповедник»/

 2021 — «Сваты 7» (сериал) /«Поручик»/«Дождь в саду»/«Повзрослели наши дети»/

Видеокассеты и концертные DVD
 1992 — Как здорово, что все мы здесь… Кассета издавалась ЗАО «Фонд Сергея Фоминцева».
 1998 — Как здорово, что все мы здесь…
 1999 — Песни нашего века /VHS/
 2001 — Крепитесь, люди, скоро лето! /VHS/ (Концерт в Государственном центральном концертном зале «Россия» 28 февраля 1999 г.; + Видеофильм Театр общения: Песни Олега Митяева; + 4 клипа) 2002 — Почему мы так долго не видимся? /VHS/ (в 2 частях) 2003 — Концерт в Кремле /VHS/ (Повторно включен в издание 2017 г. «Олег Митяев. Концерты разных лет») 2004 — «Из ничегонеделанья». Концерт в Кремле. (Запись с концертов 28 и 29 февраля 2004 года в Государственном Кремлёвском Дворце. Дополнен видео и фото) // Мистерия, MDVD 007-0 (Повторно включен в издание 2017 г. «Олег Митяев. Концерты разных лет») 2006 — Олег Митяев и Владимир Кристовский. Концерт на Ильменском фестивале 10 июня 2005 г.
 2007 — Митяевские песни. Юбилейный концерт в Кремле. (Запись концерта 19 февраля 2006 года, посвящённого 50-летию артиста) // Мистерия звука, MZ 381-0 (Повторно включен в издание 2017 г. «Олег Митяев. Концерты разных лет») 2008 — Романтики больше не будет (DVD MZ 441-0 + CD) /Семь видеоклипов/
 2009 — Да здравствуют музы! Литературно-музыкальное признание. Мистерия звука, MZ 442-9/DG (DVD MZ 442-0 + CD) /Видеоклип «Вакхическая песня» (реж. И. Миронова) и фильм о съёмках клипа/
 2011 — …которому за 50 (DVD) /Видеоверсия юбилейного концерта Олега Митяева с участием приглашённых гостей/ (Повторно включен в издание 2017 г. «Олег Митяев. Концерты разных лет») 2011 — Песни Олега Митяева. Архивная запись 1992 г. (DVD MZ 506-0) /Издано как bonus-DVD к CD Позабытое чувство. (переписано видео, выпускавшееся на VHS-кассете Крепитесь, люди, скоро лето! как видеофильм Театр общения: Песни Олега Митяева / Режиссёр Галина Хомчик — в титрах не указана. Продюсер Сергей Фоминцев/.) 2012 — Почти весь Митяев. Три вечера в киноклубе «Эльдар» (на 3-х DVD)
 2017 — Олег Митяев. Концерты разных лет (6 DVD : Концерт в Кремле, 16-17 февраля 2002; «Из ничегонеделья». ГКД, 28-29 февраля 2004; Олег Митяев — 50. ГКД,19 февраля 2006; «…которому за 50». Театр Эстрады, 28 февраля 2011; «60+. Юбилей в кругу друзей». Крокус Сити Холл, 19 февпаля 2016; Шаги к успеху : Докум. передача Алины Кабаевой от 23.11.2008 11:30:00) // выходных данных нет

Концертная группа 
 Олег Митяев — основной вокал, голос, акустическая гитара, автор
 Леонид Марголин — соло-гитара, клавишные, баян, бэк-вокал, аранжировки
 Родион Марченко — бас-гитара, соло-гитара, бэк-вокал

Награды и признание 
Государственные
 2002 — Заслуженный артист Российской Федерации — …за заслуги в области искусства…
 2009 — Народный артист Российской Федерации — …за большие заслуги в области искусства…

Премии
 Национальная премия Овация — 2001, 2008
 Царско-Сельская премия. Фонд русской поэзии — 2003, 2009
 Премия «Петрополь». Фонд русской поэзии — 2002
 Премия Телеканал «Ля-Минор» — 2003
 Премия Авторадио — 2014
 Премия Шансон года — 2002, 2006
 «Золотой Граммофон», VIII Церемония награждения народной премией — 2007 (Санкт-Петербург)
 Золотая премия — «Признание»
 Премия «Золотое перо границы»
 Благодарность от Всероссийского форума «Южный Урал. Россия без сирот» — 2014
 Премия «Золотой Остап»
 Премия имени Федора Конюхова, номинация «Слово» — 2015
 Премия имени Иосифа Бродского — 2015 (Италия)
 Российская национальная музыкальная премия «Виктория» — 2018

Общественные награды
 Орден «За вклад в культуру» — 25.05.2011
 Медаль «За веру и добро» (постановление от 01.02.11)
 Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (постановление от 18.12.12)
 Орден "Служение искусству — 23.08.2013 (Московский Фонд мира)
 Орден Почёта Кузбасса (25.05.2014)
 Орден Петра Великого 1-й степени
 Медаль подвижнику просвещения — почетная награда Общероссийской общественной организации — Общество «Знание»
 Орден «Служение искусству» общественного движения «Добрые люди мира»
 Почётное звание «Лауреат премии Кузбасса» (15 февраля 2016 года)
 Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени
 Медаль Феодоровской иконы Божией Матери I степени (16 апреля 2017 года)
 Медаль Росгвардии «За содействие» (2019)
 Медаль МВД
 Почётное звание «Почётный гражданин Челябинской области» (10 февраля 2021 года)

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт youtube
 Сайт "Гольфстрим
 Сайт «Маленькая жизнь»
 Фонд Олега Митяева
 
 Песни Олега Митяева в iTunes
 
 

Выпускники Уральского университета физической культуры
Исполнители лейбла «Мистерия звука»
Лауреаты Ильменского фестиваля
Лауреаты премии «Овация»
Музыканты Челябинска
Персоналии:Москва
Песни нашего века:Участники
Члены Союза писателей России
Почётные граждане Челябинской области